

Astronomia 
 3284 Niebuhr – asteroide della fascia principale

Persone 
 Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) – storico e politico tedesco
 Carsten Niebuhr (1733-1815) – matematico, cartografo ed esploratore tedesco
 Hermann Niebuhr (1904-1968) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo tedesco
 Marcus Niebuhr Tod (1878-1974) – classicista e docente britannico
 Reinhold Niebuhr (1892-1971) – teologo protestante statunitense
 Ursula Niebuhr (1907-1997) – teologa inglese